

Деллвуд — місто, штат Міннесота
 Деллвуд — місто, штат Міссурі
 Деллвуд — переписна місцевість в окрузі Адамс, штат Вісконсин